Niemcy:
 Kölln-Reisiek – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg

Inne:
 Peter Kölln – przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Cölln
 Köln
 Neukölln